Прибылёв — фамилия; имеет женскую форму Прибылёва.
 Прибылёв, Александр Васильевич (1857—1936) — русский революционер, член партии «Народная воля», член партии социалистов-революционеров, бактериолог, общественный деятель.
 Прибылёва, Раиса Львовна (более известна под фамилией Гроссман; 1858—1900) — русская революционерка, член партий «Народная воля» и «Народное право».

Составные фамилии 
 Прибылёва-Корба, Анна Павловна (1849—1939) — русская революционерка, член «Народной воли», член партии социалистов-революционеров, историк, редактор, общественный деятель.

См. также 
 Прибылев — село в Тлумачском районе Ивано-Франковской области Украины.